Агвахе дел Алто има више значења:
  Агвахе дел Алто (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агвахе дел Алто (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику